Туссенхаузен () — коммуна в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Швабия. Входит в состав района Нижний Алльгой.  Население составляет 2969 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 41,79 км². Официальный код  —  09 7 78 204.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Баварии